SHD est un sigle pouvant représenter :
 La Société du Haut Débit, une entreprise de télécommunication française ;
 Le code OACI de la compagnie aérienne Air Sahara ;
 Le Service historique de la défense, le centre d'archives du ministère de la Défense et des forces armées françaises.

shd peut faire référence à :
 signé en haut à droite. Termes propres à l'univers des enchères, pour les peintures
 supérieur hiérarchique direct.